„Ченай Оупън“ () е турнир по тенис за мъже, провеждан в първата седмица на януари в Ченай, Индия.

Мачовете се играят на твърда настилка на открито на кортовете на СДАТ. Турнирът е от Международната серия на АТП. За първи път се провежда през 1996 г. под името Голд Флейк Оупън, и се състои през месец април, а от 2000 г. е преместен с три месеца напред. От 2002 г. турнирът се нарича ТАТА Оупън, а от 2005 г. основният спонсор е щата Тамил Наду. Рекордьор по титли е Карлос Моя с две, а с най-много финали – четири, от които един спечелен е Парадорн Сричафан.

Финали

Сингъл

Външни препратки 
 Официален сайт
 Профил на турнира на сайта на АТП 

 
Турнири по тенис на твърд корт